Judy kan syfta på:

 Judy (namn) – ett kvinnonamn
 Judy (film) – amerikansk biografisk långfilm från 2019 om Judy Garland
 Judy and Mary –  ett japanskt band bildat 1992
 Judy min vän –  en sång som Tommy Körberg sjöng
 Judys domstol – en amerikansk realityserie
 Punch and Judy – figurer i traditionell engelsk kasperteater
 Punch and Judy (opera) – enaktsopera av Harrison Birtwistle

Se även
 Judy Creek
 Judy Island
 Judy Lake